Гюмбрештсоффен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Нидербронн-ле-Бен (округ Агно).

Площадь коммуны — 5,4 км², население — 1227 человек (2006) с тенденцией к снижению: 1139 человек (2013), плотность населения — 210,9 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1177 человек, в 2012 году — 1159 человек, а в 2013-м — 1139 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 799 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 621 были экономически активными, 178 — неактивными (показатель активности 77,7 %, в 1999 году — 72,1 %). Из 621 активных трудоспособных жителей работали 573 человека (322 мужчины и 251 женщина), 48 числились безработными (24 мужчины и 24 женщины). Среди 178 трудоспособных неактивных граждан 33 были учениками либо студентами, 79 — пенсионерами, а ещё 66 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки